Strale – sinonimo di freccia o dardo
 Strale – sinonimo di fulmine

Nautica 
 Strale – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1901
 Strale – cacciatorpediniere della Regia Marina entrato in servizio nel 1932
 Classe Strale – classe velica